Arquipélago econômico é um conjunto de espaços geográficos não determinados que são independentes do país e normalmente são polos industriais. Fabricam e exportam para o exterior, sem ter nenhuma relação nacional. Isso existe pelo fato de não conseguirem organizar seus próprios países, ou seja, arquipélago econômico significa grupo de cidades com economias isoladas.Podemos definir a economia brasileira no período colonial como um arquipélago econômico, pois só havia economia com Portugal. 

Os arquipélagos econômicos existem há anos, desde quando colônias faziam pacto colonial com seu colonizador, dessa forma mantinham um espécie de relação com o exterior, e afastada da nacional.

Podemos citar como exemplos o nordeste açucareiro, o sudeste cafeeiro e a Amazônia na sua produção de borracha, até os anos de 1930.  

A falta de integração interna dos mercados regionais caracterizou o Brasil como o  economia arquipélago.

O dito fim dos arquipélagos econômicos veio com a integração nacional, construção de rodovias, que interligaram as "ilhas".

Economia internacional